Klíma, családnév
 Éghajlat
 Légkondicionáló, klímaberendezés röviden